Liebesleid bezeichnet:

 Liebesleid (1932), Film von Sidney Franlin
 Liebesleid (1943), Film von Edmund Goulding
 Der Bulle von Tölz: Liebesleid
 Daheim in den Bergen – Liebesleid
 ein Werk für Violine und Klavier aus den Alt-Wiener Tanzweisen von Fritz Kreisler (1905), auch in einer Klaviertranskription von Sergei Rachmaninow (1923)